Es refereix a quelcom relatiu als cinc dits de la mà.
 En botànica és una planta herbàcia, digital (botànica)
 Sistema digital